Pirupiru - ave norte-americana

Localidades 
Piru (Califórnia) - no Condato de Ventura

Desambiguação